C30 steht für:

 Hauptstraße C30, Straße in Namibia
 Chrysler Serie C30, Automodelle von Chrysler
 Volvo C30, Automodell von Volvo
 Caldwell 30, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C30